Іво Карлович — хорватський тенісист.
 Мечислав Карлович — польський композитор і альпініст.
 Ян Карлович — білоруський і польський етнограф.